Jimmy Stewart peut désigner :
 Jimmy Stewart (1908-1997), un acteur et général américain ;
 Jimmy Stewart (1931-2008), un pilote automobile écossais.